Пеньковы (Пенковы) — угасший русский княжеский род известный в трёх поколениях. Рюриковичи.

Происходят от князей Ярославских и были потомками старшего сына Владимира Мономаха — князя Мстислава Великого. Род занесён в Бархатную книгу. В 1682 году, при подаче документов в Палату родословных дел, для включения родов в Бархатную книгу, род князей Пенковых вошёл в поколенную роспись князей Жировых-Засекиных, являющихся их однородцами, под № 232.

Происхождение и история рода 
Род происходит от последнего великого князя Ярославского — князя Александра Фёдоровича, чей сын, князь Даниил Александрович имел прозвание Пеньков (Пенков) и который по данному прозвищу дал фамилию роду. Эта ветвь ярославских князей, официально имеет вместе с родоначальником пять представителей, но в первой половине XVI века пользовалась большим влиянием при Государях. Все представители рода являлись воеводами и принадлежали к высшему сословию — бояре. Иван Данилович Пеньков по прозванию «Хомяк» был женат на княжне Марии Васильевне Глинской, которая являлась родной тёткой царя Ивана Грозного, её родная сестра — Елена Васильевна Глинская, вторая супруга царя Василия III и мать царя Ивана Грозного.

Известные представители

Критика 
В родословной книге изданной Николаем Ивановичем Новиковым, и в рукописной родословной книге из собрания принадлежащей Павлу Фёдоровичу Карабанову, у родоначальника Данилы Пеньки показано только три сына. Между тем в указателе Павла Михайловича Строева к «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина, упоминается ещё о князе Давыда Даниловиче Пенькове-Хромом. Это, должно быть, не князь Пеньков, а князь Давыд Данилович Ярославский-Хромой, так как в рукописной родословной книге, принадлежащей П. Ф. Карабанову, именно сказано о детях князя Ивана Васильевича Ярославского.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Пеньковы. стр. 197, 338—340.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Князья Пеньковы. стр. 151—152.
 Сост. А. В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. — М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю. В. Анхимюк. Ю. М. Эскин. Князья Пенковы. стр. 11, 47, 49, 164. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М. А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.
 А. А. Половцев. Русский биографический словарь. Т. 13. Тип. И. Н. Скороходова. СПб. 1902 г. Князья Пеньковы. стр. 488—489.
 П. Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гопие. СПб. 1886 г. Князья Пеньковы-Ярославские. стр. 88.

Князья ярославские